Il existe deux Universités du Nevada :
 l'Université du Nevada à Las Vegas (UNLV, fondée en 1957) ;
 l'Université du Nevada à Reno (UNR, fondée en 1874).